Huber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Henri Huber
 Bernhard A. Huber
 Jacques E. Huber
 John T. Huber